Заботин — русская фамилия. Известные носители:

 Заботин, Владимир Лукьянович (1884—1967) — немецкий художник.
 Заботин, Всеволод Федорович (1917—1994) — советский судостроитель, Герой Социалистического Труда, директор Херсонского судостроительного завода.
 Заботин, Дмитрий Ильич (1919—2017) — советский и российский передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1961).
 
 Заботин, Лев Иванович (1939—1975) — советский художник, сын И. А. Заботина.
 Заботин, Михаил Евлампиевич (1875—1919) — российский революционер.
 Заботин, Николай Иванович (1904—1957) — военный атташе посольства СССР в Канаде и резидент военной разведки.
 Заботин, Павел Юрьевич (род. 1989) — спортсмен-ведущий сборной команды России по горнолыжному спорту по спорту слепых.
 Заботин, Сергей Николаевич (1936—2013) — российский актёр театра и кино.
 Заботин, Юрий Иванович (1938—1998) — советский художник, сын И. А. Заботина.
 Заботина, Зинаида Ивановна (1919—1983) — мастер машинного доения коров совхоза «Шуйский» Ивановской области, Герой Социалистического Труда (1961).